Cranbrook (Brits-Columbia), een plaats in de Canadese staat Brits-Columbia
 Cranbrook (West-Australië), een plaats in de Australische deelstaat West-Australië
 Cranbrook (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
 Cranbrook (Queensland), een plaats in de Australische deelstaat Queensland
 Cranbrook (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
 Cranbrook (Engeland), een plaats in Engeland